Bischberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Bischberg, Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Bamberg, Bayern
 Bischberg (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), ein Ortsteil von Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Berge:

 Bischberg (Aschaffenburg) (188 m), in Aschaffenburg, Bayern
 Bischberg (Mönchberg) (320 m), im Spessart bei Mönchberg im Landkreis Miltenberg, Bayern